Баргштедт:

 Баргштедт — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн
 Баргштедт — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония